Icon – wydana 11 czerwca 2013 roku w Ameryce Północnej kompilacja brytyjskiej grupy Queen. Wydawnictwo trafiło na rynek USA i Kanady w edycji limitowanej. Na albumie wydanym przez wytwórnię Hollywood Records znalazło się 11 utworów.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2013
Albumy kompilacyjne Queen